Фестале́м () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Бордо, 38 км на захід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Фесталем, Сент-Антуан-Кюмон i Сен-Прива-де-Пре було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Прива-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 242,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Фесталем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фесталем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь